Miejscowości w USA:
 St. Croix Falls – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 St. Croix Falls – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 St. Croix Falls (ang. St. Croix Falls Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk